Dippelhofer ist der Familienname olgender Personen:

 Barbara Dippelhofer-Stiem (* 1951), deutsche Soziologin
 Otto Dippelhofer (1909–1989), deutscher Brigadegeneral im Bundesgrenzschutz